Шейх (Шейих) Ибрагимович Исмаилов (4 марта 1941, с. Алхаджакент, Каякентский район, Дагестанская АССР, РСФСР, СССР — 1 декабря 2006, Махачкала, Дагестан, Россия) — советский и российский биолог, доктор биологических наук, ректор Дагестанского государственного педагогического университета (1987 — 2006).

Биография 
Шейх Исмаилов родился в 1941 году в селении Алхаджакент Каякентского района. По национальности — кумык. С 1975 по 1977 годы был направлен на преподавательскую работу в Замбию. С 1982 по 1985 годы преподавал в Афганистане. В разные годы работал старшим преподавателем, доцентом, заведующим кафедрой и деканом биолого-химического факультета, а с 1987 года ректором Дагестанского государственного педагогического университета. Является автором 15 монографий и учебно-методических пособий, так же на его счету более 100 публикаций по актуальным проблемам биологии, экологии, зоогеографии, педагогики и психологии межнационального общения, теории и практики формирования патриотизма и воспитания граждан в духе дружбы народов. Умер 1 декабря 2006 года.

Награды и звания 
 доктор биологических наук
 профессор
 заслуженный деятель науки РФ
 академик Международной академии педагогических наук, 
 золотой медалью Чести американского библиографического института
 серебряной медалью библиографического центра Кембриджского университета.

Личная жизнь 
Жену зовут Зинаида Николаевна, с которой прожил 45 лет. Есть дочь — Мадина (род. 1967).

Примечания

Ссылки 
 Памяти Народного ректора
 Профиль на сайте Имена Кавказа

Биологи СССР
Биологи России
Ректоры вузов СССР
Ректоры вузов России